Ващіленко Виталий Васильевич (1917, Чистяково (ныне город Торез), Донецкая область — 1998, м. Николаев) — военно-морской инженер-турбинист, капитан I ранга, активный деятель Черноморского межобластного научно-технического общества судостроителей (1976—1997 гг.).

В 1952 г. с золотой медалью окончил Ленинградскую военно-морскую академию.

С 1955 г. проживал в городе Николаеве.

В 1965 г. за создание нового образца газотурбинных двигателей (турбины первого поколения М-2, Д-2, М-З) для военных кораблей был удостоен Ленинской премии (вместе с Б. А. Гребневым, С. Д. Колосовым, Я. Х. Сорокой).

Постановлением № 2122 от 2007-10-23 в г. Николаеве на доме по адресу ул. Декабристов, 38/2, где проживал капитан Виталий Ващіленко установлено мемориальную доску с надписью: «В этом доме с 1955 г. по 1998 г. жил многолетний организатор деятельности Черноморского научно-технического общества судостроителей, военно-морской инженер-турбинист, лауреат Ленинской премии, капитан 1 ранга Ващиленко Виталий Васильевич».

Примітки

Литература 
 Бабич,. Лауреат Ленинской премии : [К 90-летию со дня рождения В. В. Ващиленко] / В. Бабич // Вечерний Николаев. — 2007. — № 140(22 нояб.). — С. 5.

Ссылка 
 Биография Ващиленко В. В.

Персоналии по алфавиту
Лауреаты Ленинской премии
Родившиеся в 1917 году
Умершие в 1998 году
Умершие в Николаеве (Николаевская область)
Инженеры Украины
Родившиеся в Торезе